USS Redfish — название нескольких кораблей ВМС США:

 USS Redfish (SS-395) (позднее — AGSS-395) — подводная лодка типа «Балао», служившая с 1944 по 1968 годы.
 USS Redfish (SSN-680) — название, которое носила субмарина USS William H. Bates (SSN-680) перед закладкой.